Толстиково:

 Толстиково — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Толстиково — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Толстиково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Толстиково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Толстиково — деревня в Вологодском районе Вологодской области. Переименована в Кирики-Улита (Вологодская область).
 Толстиково — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Толстиково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Толстиково — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Толстиково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Толстиково — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Толстиково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Толстиково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Толстиково — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Толстиково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Толстиково — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Толстиково — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Толстиково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Толстиково — деревня в Угличском районе Ярославской области.